Karol Karski (podpułkownik) (1791–1831) – podpułkownik
 Karol Karski (polityk) (ur. 1966) – polityk
 Karol Karski (teolog) (ur. 1940) – teolog protestancki